Reprezentanci Belgii występują na zimowych igrzyskach olimpijskich od 1924 roku. Belgów nie było na Igrzyskach w Squaw Valley w 1960, Grenoble w 1968.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich z Belgii

Złote medale 
 Micheline Lannoy i Pierre Baugniet  (łyżwiarstwo figurowe, Sankt Moritz 1948)

Srebrne medale 
 Max Houben, Freddy Mansveld, George Niels, Jacques Mouvet (bobsleje, Sankt Moritz 1948)
 Bart Swings (łyżwiarstwo szybkie, Pjongczang 2018)

Brązowe medale 
 Robert Van Zeebroeck (łyżwiarstwo figurowe, Sankt Moritz 1928)
 René Mortiaux, Charles Mulder, Paul Van den Broek, Victor Verschueren, Henri Willems (bobsleje, Chamonix 1924)
 Bart Veldkamp (łyżwiarstwo szybkie, Nagano 1998)
 Hanne Desmet (short track, Pekin 2022)

Linki zewnętrzne 
 

!